Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2017 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation um die 12 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 23. bis zum 26. Mai 2017 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

2017
Dameneinzel Qualifikation